Konrad III Karyncki – książę Karyntii 1056-1061
 Konrad III (1093-1152) – król Niemiec 1138-1152
 Konrad III (biskup pomorski) – biskup kamieński
 Konrad III Zöllner von Rotenstein – wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1382-1390
 Konrad III Stary – książę oleśnicki 1403-1412/1413
 Konrad III Rudy (przed 1448-1503) – książę mazowiecki

Zobacz też: Konrad, Konrad I, Konrad II, Konrad IV, Konrad V, Konrad VI, Konrad VII, Konrad VIII, Konrad IX, Konrad X, Konradyn